

Miejscowości
 Pera Chorio – wieś na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Pera Orinis – wieś na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Pera Pedi – wieś na Cyprze, w dystrykcie Limassol 
 Castanheira de Pera – miejscowość w Portugalii, w dystrykcie Leiria

Osoby
 Atanasia Pera – grecka lekkoatletka 
 Bernarda Pera – amerykańska tenisistka pochodzenia chorwackiego
 Marcello Pera – włoski polityk i filozof

Inne
 Pera – rodzaj roślin z rodziny Peraceae
 La Pera – gmina w Hiszpanii, w prowincji Girona, w Katalonii
 Muzeum Pera – prywatne muzeum w Stambule, w Turcji